Лыхин — фамилия; имеет женскую форму Лыхина.
 Лыхин, Сергей Егорович (1914—1972) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Лыхин, Виталий Константинович (род. 1980) — российский футболист.
 Лыхина Елена Леонидовна (Саша Ирбе; род. 1980) — российская поэтесса, режиссёр, исследователь литературы XX века.